MAD puede referirse a:

Códigos 
 MAD, código ISO 4217 correspondiente al dírjam marroquí (moneda de Marruecos).
 MAD, código IATA correspondiente al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (España).
 mad, código ISO 639-2 para la lengua maduresa.

Geografía 
 Mad, aldea en el distrito de Dunajská Streda (Eslovaquia).
 Mád, localidad de Hungría.
 Río Mad, varios ríos o localidades en Norteamérica.

Televisión y series 
 MADtv programa estadounidense de televisión humorístico de sketches, basado en la revista de humor MAD.
 MAD TV, canal de televisión griego orientado hacia el mundo musical.
 MAD TV (1996-), canal de televisión griego orientado hacia el mundo musical.
 MAD TV (2006-), canal de televisión búlgaro orientado hacia el mundo musical, versión del canal griego MAD TV en idioma búlgaro.
 Mad TV, videojuego producido en 1991 por Rainbow Arts, que simula la gestión de un canal de televisión.
 Mad, serie animada de comedia estadounidense creada por Kevin Shinick, producida por Warner Bros. Animation y transmitida por Cartoon Network.
 Malevolent Agency of Destruction , una empresa ficticia de villanos en la serie de animación Inspector Gadget.

Otros 
 MAD, revista estadounidense de humor.
 MAD (1973), primer sintetizador digital, lanzado por la empresa japonesa Yamaha.
 Mad (1997-), banda de rock de Buenos Aires (Argentina).
 MAD, stable de lucha libre profesional.
 MAD, siglas en inglés de Mutually Assured Destruction.
 MAD (Multiwavelength Anomalous Dispersion) o 'dispersión anómala a múltiples longitudes de onda', método usado para resolver estructuras cristalográficas.
 MAD Movie es un vídeo hecho por fanes japoneses.
 MAD Studio, estudio de arquitectura radicado en Pekín (China).